Le lieu-dit du Mas Llussanes, situé sur la commune française de Tarerach (Pyrénées-Orientales) abrite deux dolmens :
 Le dolmen 1 du Mas Llussanes, dit La Barraca
 Le dolmen 2 du Mas Llussanes